Бребенескул (гора)
 Бребенескул (озеро)
 Бребенескул (річка)